Wilson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wilson County (Kansas)
Wilson County (North Carolina)
Wilson County (Tennessee)
Wilson County (Texas)